Woyde ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Jan Woyde (1834–1889), Warschauer Architekt
 Karol August Woyde (1833–1905), polnischer Offizier
 Maurycy Bogusław Woyde (1791–1877), Warschauer Hochschullehrer
 Uwe Woyde (* 1966), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Woide